Зубково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зубково — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Зубково — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Зубково — село в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Зубково — станция (населённый пункт) в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Зубково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Зубково — село в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Зубково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Зубково — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Зубково — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Зубково — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Зубков
 Зубковка
 Зубковский
 Зубово